Telus Cup – Nagroda dla najlepszych napastników QMJHL
 Telus Cup – Nagroda dla najlepszych obrońców QMJHL